Aërope (altgriechisch ) steht in der griechischen Mythologie für:
 Aërope, Tochter des Katreus
 Aërope (Tochter des Kepheus)
 Aërope (Gattin des Oinopion), von Orion verführt